Тандо-Аллахъяр:

 Тандо-Аллахъяр — город в пакистанской провинции Синд.
 Тандо-Аллахъяр — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.